Авсейково — название населённых пунктов в России:

 Авсейково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Авсейково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Авсейково — деревня в Усвятском районе Псковской области.